Malden pode se referir:
 Malden, cidade localizado no estado americano de Illinois;
 Malden, cidade localizado no estado americano de Massachusetts;
 Malden, cidade localizado no estado americano do Missouri;
 Malden, cidade localizado no estado americano de Nova Iorque;
 Malden, cidade localizado no estado americano de Washington;
 Malden, cidade localizado no estado americano da Virgínia Ocidental;
 Malden, cidade localizado no estado canadense de Ontário;
 Malden, cidade localizada na província neerlandesa da Guéldria.

Desambiguação